Villospår kan syfta på filmerna:

 Villospår (1998) – isländsk-dansk thriller/drama
 Villospår (2001) – svensk deckare i Wallander-serien